Walk má více významů:

 Walk (skladba) – název skladby skupiny Pantera
 Sídlo v Belgii, patřící k obci Waimes
 Historické označení vesnice Valcha, dnes části obce Stráž u Tachova
 Historické označení estonského města Valga a lotyšského města Valka

Externí odkazy